Prokesch von Osten ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Prokesch von Osten (1795–1876), österreichischer General, Diplomat und Reiseschriftsteller
 Friederike Prokesch von Osten (1836–1906), deutsche Schauspielerin, siehe Friederike Goßmann